Зи́мний Борок — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Круппская волость».

Расположена на севере района на берегу Псковского озера, в 5 км к юго-востоку от волостного центра, деревни Крупп.

Население 
Численность населения деревни составляет 90 жителей (2000 год).

Примечания

Ссылки 
 Карта O-35-080-B Масштаб: в 1 см 500 м. Госгисцентр

Населённые пункты Печорского района